Chwała – amerykański film wojenny z 1989
 Chwała! Chwała! – amerykańska komedia z 1989

Zobacz też 

 Gloria
 Sława i chwała
 Gorzka chwała